Камино ал Салто има више значења:

 Камино ал Салто, Коапеско (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Камино ал Салто (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику